Готтмадинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Констанц. Население составляет 10 253 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,59 км². Официальный код — 08 3 35 028.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

В начале XX века через Готтмадинген прошла железная дорога — один из основных транспортных каналов Германия — Швейцария, что способствовало сильному экономическому росту коммуны.

Интересные факты 

9 апреля 1917 года на немецкую пограничную станцию Готтмадинген со стороны Швейцарии прибыл поезд, содержащий так называемый «Пломбированный вагон», в котором ехал Ленин и еще 31 политический иммигрант, возвращающийся в Россию.

В 12-серийном советском приключенческом фильме «17 мгновений весны» Штирлиц организует «окно» на границе на участке охранения пограничной заставы () Gottmadingen/Hegau. Именно тут выяснилось, что пастор Шлагг совершенно не умеет ходить на лыжах. Это является ошибкой автора, так как сам Готтмадинген расположен не на границе, а в глубине территории Германии, и находящаяся южнее от него граница Германии со Швейцарией на всей своей протяжённости от Базеля и до Констанца проходит по Рейну (то есть перейти её на лыжах никак невозможно).

Рандек, пригород Готтмадингена, где до прихода Гитлера к власти проживало в основном еврейское население. Здесь родился основатель династии Майер Амшель Ротшильд (1744—1812), основавший банк во Франкфурте-на-Майне. Семья Ротшильды () — международная династия банкиров, филантропов и общественных деятелей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга